Robert de Vere est le nom de plusieurs comtes d'Oxford dont :

 Robert de Vere († 1221),  d'Oxford, important baron anglais ;
 Robert de Vere (1257-1331),  d’Oxford, homme politique anglais ;
 Robert de Vere (1362-1392),  d'Oxford, marquis de Dublin et duc d'Irlande, courtisan anglais ;
 Robert Vere († 1461), fils de Richard,  d'Oxford, sénéchal de Gascogne ;
 Robert de Vere (v. 1575–1632), 19e et avant-dernier Comte d'Oxford.